Гран-при Италии 2016 года — автогонка, двенадцатый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона  года,  который проходил с 2 по 4 сентября на трассе «Монца»

Свободные заезды

Резервные пилоты

Квалификация 

 

|}

 Примечания
 1.  Ромен Грожан наказан потерей 5 позиций на стартовом поле за смену коробки передач.
 2.  Эстебан Окон допущен к старту решением стюардов и наказан потерей 5 позиций на стартовом поле за смену коробки передач.

Гонка 

|}
 Примечания
 1.  Даниил Квят наказан 5-секундным штрафом за превышение скорости на пит-лейн.
 2.  Фелипе Наср наказан 10-секундным штрафом за инициирование столкновения с Джолионом Палмером.

Круги лидирования

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 

 

Гран-при Италии